Великий Бельт — протока між островами Зеландія і Фюн
 Малий Бельт — протока між островом Фюн і півостровом Ютландія